Glogovica ist

 ein Fluss in Kroatien, siehe Glogovica (Fluss)
 eine Ortschaft in Serbien
 im Okrug Zaječar und der Opština Zaječar, siehe Glogovica (Zaječar)
 im Okrug Nišava und der Opština Aleksinac, siehe Glogovica (Aleksinac)